Lepa steht für:
 Lepa, traditionelles Schiff der Bajau im malaiischen Archipel
 eine Aldeia (Osttimor) im osttimoresischen Suco Leotala, siehe Leotala
 Lepa (Atua), eine Siedlung im politischen Bezirk Atua in Samoa
 Lepa (Estland), Ort im Kreis Valga, Estland

Lepa ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Lepa (1939–2022), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Łódź
 Albert Lepa (1907–1991), deutscher Sportfunktionär
 Manfred Lepa (* 1936), deutscher Richter
 Marianne Lepa (* 1947), deutsche Volleyballspielerin
 Martin Lepa (* 1976), estnischer Fußballspieler
 Paula Lepa (1912–1984), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin

und Teil des Künstlernamens, der jugoslawischen Interpretin
 Lepa Brena (* 1960), jugoslawische Sängerin

LEPA steht für:
 Flughafen Palma de Mallorca (ICAO-Code), spanischer Flughafen

Abkürzung